Il singolare dell'Abierto Mexicano Telcel 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Thomas Muster era il detentore del titolo e ha battuto in finale 7–6 (7–3), 6–2 Jiří Novák.

Teste di serie

  Thomas Muster (campione)
  Andrea Gaudenzi (quarti di finale)
  Jiří Novák (finale)
  Javier Frana (quarti di finale)

  Francisco Clavet (semifinali)
  Javier Sánchez (quarti di finale)
  Fernando Meligeni (semifinali)
  Félix Mantilla (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Abierto Mexicano Telcel 1996
ATP Tour 1996